Pierre Besuchov, en litterär figur som är huvudperson i Lev Tolstojs romansvit Krig och fred från 1864-1869.

Referenser

Ryska litterära figurer
Fiktiva figurer introducerade 1869